La foudre, un phénomène électrique naturel.
 Un foudre, une barrique servant à la vinification.
 Dans la mythologie grecque et romaine, le foudre est le nom du faisceau de dards enflammés, attribut de Zeus/Jupiter.
 Un foudre, un meuble héraldique.
 Foudre, une série télévisée française.
 Foudre, une série de bande dessinée de science-fiction créée par Luc Dellisse et Christian Durieux.

Le nom est également celui de plusieurs navires de la Marine française.